Buslijn 30 was driemaal een HTM-buslijn en is een streekbuslijn van vervoerbedrijf EBS, in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

Historie

1955 - 1965 

De eerste HTM-buslijn 30 in de regio Haaglanden ontstond in 1955, toen alle lijnletters vervangen werden door lijnnummers. Sinds 1953 was dit lijn W, de opvolger van buslijn Dienst St. Barbara, tussen station Den Haag HS en Binckhorst (wijk in Den Haag). In 1965 werd lijn 30 vernummerd in buslijn 20.

1970 - 1999 

In 1970 werd er opnieuw een HTM-buslijn 30 ingesteld in de regio Haaglanden, nu als een spitslijn tussen station Den Haag HS en de Plaspoelpolder te Rijswijk. De bus reed via de Van Musschenbroekstraat te Den Haag en het Ruysdaelplein te Rijswijk. In 1973 was de frequentie om de 15 minuten. In 1980 werd de lijn verlengd naar 't Haantje, samen met bus 34. Later werd buslijn 30 teruggetrokken tot station Rijswijk, maar reed in de daluren door naar de wijk Steenvoorde. Eindpunt was op de Generaal Spoorlaan bij de Minister van den Tempellaan.

In 1982 werd buslijn 30 aan de andere kant verlengd, naar Den Haag Centraal. Een aantal jaren werd er beperkt een extra "lus" gereden via de Handelskade, Populierlaan, Steenplaetsbrug, Jaagpad, Tinbergenstraat, en Patentlaan.

Buslijn 30 werd in 1999 opgeheven, toen tram 17 naar de Plaspoelpolder deels de route van buslijn 30 overnam.

2021 

Tussen oktober 2020 en januari 2021 reed op proef tijdelijk een HTM-buslijn 30 in de regio Haaglanden. Dit was echter geen nieuwe buslijn maar een eigen lijnnummer voor de helft van de ritten van HTM-buslijn 20 die via een afwijkende route reden. Waar lijn 20 links van park Arendsdorp rijdt, via Oostduinlaan en van Hogenhoucklaan en Waalsdorperweg, reed lijn 30 rechts van dat park, via de Wassenaarseweg en van Alkemadelaan. Uit de proef bleek dat er weinig gebruik werd gemaakt van lijn 30, terwijl het gebruik van lijn 20 afnam. De HTM vond de voordelen daarom niet op wegen tegen de nadelen, en daarom kwam er geen vervolg.

Streekbuslijn  
Buslijn 30 van EBS rijdt sinds 2011 door de regio Haaglanden tussen Naaldwijk Verdilaan en Zoetermeer Centrum-west en heeft 36 haltes. De rijtijd is ongeveer 51 minuten. De route gaat via Wateringen, Rijswijk, en de Haagse wijken Ypenburg en Leidschenveen. De lijn is dagelijks actief, en rijdt van maandag tot en met vrijdag overdag om het kwartier. In de avond en op zaterdag en zondag rijdt buslijn 30 elk half uur. Bij station Rijswijk en station Ypenburg kan op de trein overgestapt worden, en bij halte Leidschenveen op RandstadRail lijn 3, 4, 34, en E. Te Zoetermeer is overstap mogelijk op RandstadRail 3, 4, en 34.

Haaglanden 30
Buslijn 30